Trakiszki – wieś w województwie podlaskim w Polsce
 Trakiszki – stacja kolejowa w Trakiszkach w Polsce, w województwie podlaskim
 Trakiszki – wieś w rejonie kalwaryjskim na Litwie
 Trakiszki – wieś w rejonie mariampolskim na Litwie
 Trakiszki – wieś w rejonie poniewieskim na Litwie
 Trakiszki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.